C9H8O – formula molecolare dell'aldeide cinnamica
C9H8O – formula molecolare del benzopirano

Formule molecolari